AAAS kan betyda:
 AAAS – en lärd akademi i Cambridge, Massachusetts, se American Academy of Arts and Sciences
 AAAS – världens största sammanslutning av vetenskapsmän, se American Association for the Advancement of Science